Vielhaber ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Vielhaber (* 1948), österreichischer Geograph und Geographiedidaktiker
 Heinrich Vielhaber (1868–1940), deutscher Jurist, Stadtverordneter und Provinziallandtagsabgeordneter sowie Vorstandsmitglied mehrerer Unternehmen
 Ralf Vielhaber (* 1963), deutscher Journalist und Verlagsgeschäftsführer

Siehe auch:
 Vielhauer